David Stoddart peut faire référence à:

Baron Stoddart de Swindon (1926-2020), homme politique britannique indépendant du parti travailliste
David Stoddart (1937–2014), géographe physique britannique
David Alexander Stoddart (1857–1942), homme d'affaires et personnage politique de la Colombie-Britannique